Lavau (Yonne)
Lavau (Aube)
Lavau-sur-Loire

Desambiguações de topônimos